Malinovka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Malinovka (del av en befolkad plats), Minsks voblast,

Lettland 

 Maļinova, ort, Daugavpils novads, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Lettlandförgreningar